Jonas Björkman e Todd Woodbridge erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Tomáš Cibulec e Daniel Vacek.

Mark Knowles e Daniel Nestor hanno battuto in finale Michaël Llodra e Fabrice Santoro 7-6(4), 6-3.

Teste di serie

  Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (secondo turno)
  Donald Johnson /  Jared Palmer (semifinali)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (secondo turno)
  Jiří Novák /  David Rikl (secondo turno)
  Wayne Black /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
  Joshua Eagle /  Sandon Stolle (terzo turno)
  Petr Pála /  Pavel Vízner (terzo turno)
  Ellis Ferreira /  Rick Leach (quarti di finale)

  Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni) 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale) 
  David Adams /  Jeff Tarango (terzo turno) 
  Brian MacPhie /  Nenad Zimonjić (secondo turno) 
  Martin Damm /  David Prinosil (quarti di finale) 
  Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno) 
  Wayne Arthurs /  Michael Hill (secondo turno) 
  Byron Black /  Sjeng Schalken (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2002
ATP Tour 2002